Przestrzeń Łuzina – pojęcie matematyczne nosząca nazwisko Nikołaja Łuzina, które może oznaczać:
 przestrzeń Łuzina – w teorii miary i prawdopodobieństwa: obraz przestrzeni polskiej w ciągłej bijekcji (niektórzy wymagają, by była ona metryzowalna);
 przestrzeń Łuzina – w topologii ogólnej: nieprzeliczalna przestrzeń topologiczna  bez punktów izolowanych, w której każdy zbiór nigdziegęsty jest przeliczalny;
 zbiór Łuzina – w teorii mnogości: nieprzeliczalny podzbiór liczb rzeczywistych, który ma co najwyżej przeliczalne przecięcia z każdym nigdziegęstym podzbiorem liczb rzeczywistych.